C12H14O4 – formula molecolare dell'apiolo
C12H14O4 – formula molecolare del dillapiolo

Formule molecolari